KSDL steht für:
 KSDL (Hörfunksender)
 Scottsdale Airport (ICAO-Code), Flughafen von Scottsdale, Arizona

Abkürzung